

Geografia 
 Pastura – census-designated place della contea di Guadalupe (USA)

Persone 
 Francesco Pastura – critico musicale e compositore italiano
 Il Pastura – soprannome del pittore italiano Antonio del Massaro da Viterbo

Pagine correlate 
 Pasturo